

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Opportunity (Montana)
 Opportunity (Nebraska)
 Opportunity (Washington)

Lásd még 
 MER-B Opportunity – marsjáró